Докса — может означать:

 Докса — общепринятое мнение.
  — искусственное озеро-водохранилище, расположенное на западе региона Фенеос в Коринфии, только в 2 километрах к востоку от номов Ахея и Аркадия.
 DOXA — российский студенческий и общественно-политический журнал.

Футбольные клубы 
 «Докса» — греческий футбольный клуб из города Драма.
 «Докса» — кипрский футбольный клуб из города Катокопиас.

См. также 
 ДОКСА — аббревиатура второстепенного минералокортикостероидного гормона коры надпочечников у человека.